Německý název Bärenstein nese:
 Bärenstein (Altenberg) – místní část města Altenberg v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
 Bärenstein (Sasko) – obec v Krušných horách
 Bärenstein (Krušné hory) – hora nedaleko této obce 
 Bärenstein (Šumava) (1077 m) – hora na Šumavě nedaleko Lipna
 Kleiner Bärenstein – stolová hora v Saském Švýcarsku
 Grosser Bärenstein – sousední stolová hora